Агуй (А-Куэй) (; 7 сентября 1717 — 10 октября 1797) — китайский военачальник и государственный деятель времён империи Цин. Сын дипломата Акдуня. Родом из знатной маньчжурской семьи. Командовал войсками при подавлении мятежей в западных провинциях Сычуань и Ганьсу. Руководил военным кампаниями по захвату Или и Туркестана (ныне в составе Синьцзян-Уйгурского автономного района), боевыми действиями в Бирме и на Тайване. Служил военным министром, был канцлером Государственного совета. Был Илийским генерал-губернатором (1767–1768).

Примечания

Источники 
 «A-kuei». Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite.
 Комментарии.

Военачальники Цинской империи
Государственные деятели Китая